Colognolesi – abitanti di Colognola ai Colli
Colognolesi – abitanti di Colognole (Collesalvetti)
Colognolesi – abitanti di Colognole (San Giuliano Terme)